

Patronyme 

 Alf Khumalo, (1930 - 2012), photographe sud-africain
 Bongani Khumalo, né en 1987 au Swaziland, footballeur international sud-africain
 Sibongile Khumalo, (1957 – 2021), chanteuse sud-africaine.
 Theophilus Khumalo ("Doctor Khumalo"), né en 1967 à Soweto, footballeur international 
 Wendy Khumalo, née en 1982, joueuse sud-africaine de rugby

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme